Antoine Durenne (1822-1895), fondeur d'art et éditeur d'art français ;
 Eugène Antoine Durenne (1860-1944), artiste peintre français ;
 Véronique Durenne (1969-), personnalité politique wallonne.

Patronyme belge